Да́ховское сельское поселение — муниципальное образование в составе Майкопского района Республики Адыгея Российской Федерации. Административный центр — станица Даховская.

Население

Состав сельского поселения 
Состав и границы сельского поселения определены Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 283.

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из  2 757 человек, проживающих в сельском поселении, 2 683 человек указали свою национальность

Примечания

Ссылки 
 Майкопский район > Даховское сельское поселение

Муниципальные образования Майкопского района
Сельские поселения Адыгеи
Появились в 2004 году в России
2004 год в Адыгее